Поточник:

 Поточник — род многолетних травянистых растений семейства Осоковые.
 Поточник, Герман (1892—1929) — австро-венгерский ракетный инженер и один из пионеров космонавтики.
 Поточник, Янез (род. 1958) — словенский политик.